Lysevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lysevatten, sjö i Edets kommun,  (4,37 ha)
Lysevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (1,6 ha)
Lysevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (38,1 ha)
Lysevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (2,6 ha)

Se även
Lysevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn